Klubowy Puchar CECAFA (ang. CECAFA Club Cup, znany również jako Kagame Interclub Cup) – coroczne klubowe rozgrywki piłkarskie dla mistrzów i wicemistrzów krajowych Afryki Wschodniej i Środkowej organizowane przez CECAFA (ang. CECAFA - The Council for East and Central Africa Football Association, fr. CECAFA - Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale).

Historia 
Zapoczątkowany został w grudniu 1966 jako Allsopps Cup-East African Club Championship, ale były to rozgrywki nieoficjalne. W turnieju brało udział 5 drużyn, najpierw został rozegrany dwumecz eliminacyjny, a potem czwórka najlepszych systemem pucharowym walczyła o tytuł mistrza. 13 maja 1967 w finale Abaluhya United pokonał 5:0 Sunderland.

W 1974 zostały po raz pierwszy zorganizowane oficjalnie przez CECAFA jako CECAFA Club Championship. Rozgrywki zostały rozegrane na stadionach Tanzanii. W turnieju finałowym 1974 uczestniczyły kluby Abaluhya, Navy FC, Simba FC i Simba SC. Drużyny w grupie systemem kołowym rozegrały miejsca na podium. Pierwszy turniej wygrał Simba SC.

Od II edycji w rozgrywkach najpierw drużyny zostały podzielone na 2 grupy, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym wyłoniła mistrza.

W 2002 rozgrywki zostały nazwane Kagame Inter-Club Cup, a w 2008 przyjął nazwę CECAFA Club Cup.

Finały

Klasyfikacja medalowa

Osiągnięcia krajowe

Przypisy

Bibliografia 
  
 Klubowy Puchar CECAFA w serwisie RSSSF 

Rozgrywki klubowe CAF